Эдуард Прокофьевич Шарапов (18 марта 1932 года, Воронеж, СССР – 8 марта 2012 года, Москва, РФ) — советский разведчик, полковник КГБ, историк внешней разведки, писатель, кандидат исторических наук.

Биография 
Эдуард Прокофьевич Шарапов родился 18 марта 1932 года в Воронеже. Отец – военнослужащий, мать – домохозяйка. В 1934 году семья переезжает на постоянное место жительства в город Ярославль. В 1950 году оканчивает среднюю школу в Ярославле и в том же году поступает на историко-филологический факультет Ярославского государственного педагогического института (сейчас – Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского).

В 1955 году поступает на службу в Комитет государственной безопасности СССР (КГБ). Занимается контрразведывательной работой на Ярославской  железной дороге. 

В ходе работы в 1960 году в Ярославле встречался с бывшим депутатом II, III и IV Государственных дум, политиком-монархистом, принявшим отречение Николая II, Василием Шульгиным. Проводил для него экскурсию по городу. 
Затем переходит на работу в Первое главное управление КГБ СССР (сейчас – Служба внешней разведки, СВР), и переезжает в Москву.

Специализировался на германском направлении. Совершил несколько длительных зарубежных командировок.

1965 – 1970 гг. – командировка в Потсдам (ГДР).
Во время работы в Потсдаме стал первым сотрудником КГБ, встретившим на границе ГДР советского разведчика Джорджа Блейка, бежавшего из тюрьмы Уормвуд-Скрабс в Великобритании, с которым затем поддерживал дружеские отношения в течение всей жизни.

1972 – 1974 гг. – командировка в Гамбург (ФРГ)

1978 – 1980 гг. – командировка в Берлин (ГДР)

В конце 1970-х годов начал литературную деятельность. В основном писал художественные книги о советских разведчиках, основанные на реальных событиях. 

В самом начале своей литературной деятельности знакомится с советской разведчицей и писательницей Зоей Воскресенской, которая становится его проводником и наставником в литературном мире. До конца жизни Воскресенской поддерживал с ней самые тёплые отношения, называл мамой. 

Эдуард Шарапов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Семья 
 Жена – Шарапова Зоя Васильевна (род. в 1933 году);
 Дочь – Мартынова Ольга Эдуардовна (род. в 1957 году);
 Сын – Шарапов Максим Эдуардович (род. в 1968 году).

Творчество 
Первая книга Э. П. Шарапова «Рот Фронт!» вышла в соавторстве с Игорем Минутко в 1987 году в издательстве «Молодая гвардия» и была посвящена лидеру немецкого коммунистического движения Эрнсту Тельману. Готовя книгу, много работал в советских и немецких архивах. Книга с дарственной Эдуарда Шарапова была передана в дар Ленинградском областной детской библиотеке вдовой Радия Погодина.

Затем сосредоточился на написании книг о советской разведке. В частности, издал совместную книгу с Зоей Воскресенской «Тайна Зои Воскресенской». Книга состоит из двух самостоятельных книг: З. Воскресенская «Теперь я могу сказать правду» и Э. Шарапов «Две судьбы».  

В середине 1980-х годов знакомится с советским разведчиком, организатором убийства Льва Троцкого Павлом Судоплатовым. Результатом знакомства и многолетнего общения стали несколько художественных романов, основанных на воспоминаниях Павла Судоплатова и архивных документах. В частности, в 2004 году в издательстве «Яуза» вышла книга Э.П. Шарапова «Судоплатов против Канариса».

Э. П. Шарапов – один из авторов шеститомника «История российской внешней разведки» (тома 3-5).

Также сотрудничал с газетой «Красная звезда», где публиковал очерки об истории разведки и разведчиках.

Произведения 
 Шарапов Э.П., Минутко И.А. «Рот фронт!»: Э. Тельман. Страницы жизни» – Москва, Молодая гвардия, 1987 – 205 с. – 100 000 экз.
 Воскресенская З.И., Шарапов Э.П. Тайна Зои Воскресенской. – М.: ОЛМА-пресс, 1998 – 448 с. – 30 000 экз. 
 Шарапов Э.П. Наум Эйтингон – карающий меч Сталина. СПб.: «Нева», 2003 – 192 с. – 5 000 экз. 
 Шарапов Э.П. Судоплатов против Канариса. – М.: «Яуза», 2004 – 352 с. – 5 000 экз.
 Шарапов Э.П., Степанков В.Н., Киселёв А.В. «Чекисты Сталина» – СПб.: Нева, 2005 – 640 с. – 2 000 экз.
 Ермаков Н. А., Журавлёв Ю. И., Колбенев Э. К., Костромин Л. П., Косюков Ю. Л., Кузиков В. А., Орлов Г. А., Шарапов Э. П., Юринов Б. Д. и др. «История российской внешней разведки»: Очерки: В 6 т. / гл. ред. Е. М. Примаков. – М.: Международные отношения, 2006, – 5 000 экз. 
 Том 1: От древнейших времен до 1917 года. - 2014. - 236, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; ISBN 978-5-7133-1453-8.
 Том 2: 1917-1933 годы. - 2014. - 269, [1] с., [16] л. портр., факс.; ISBN 978-5-7133-1456-9
 Том 3: 1933-1941 годы / - 2014. - 500, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; ISBN 978-5-7133-1297-8
 Том 4: 1941-1945 годы / [А. И. Байдаков и др. ; гл. ред. В. И. Трубников]. - 2014. - 694, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; ISBN 978-5-7133-1473-6
 Том 5: 1945-1965 годы. - 2014. - 762, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; ISBN 978-5-7133-1455-2
 Том 6: 1966-2005 годы / В. С. Антонов и др. ; гл. ред. С. Н. Лебедев]. - 2014. - 259, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; ISBN 978-5-7133-1451-4

Награды и премии 
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Премия Службы внешней разведки Российской Федерации. «Отечество, доблесть, честь» (2006 г.) как соавтору энцикл. издания «История российской внешней разведки»: Очерки: В 6 т. М., 2006 (см. Библиографию).

Примечания

Ссылки 
 http://www.deti.spb.ru/writers_rus/char_ep/list
 Эдуард ШАРАПОВ. Он был солдатом Отечества (о Павле Судоплатове) // Красная звезда, 18 июля 2007 г.

Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Разведчики СССР